Humphrey House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Humphrey House (Colorado), ID-Nr. 74000584
 Humphrey House (Nevada), ID-Nr. 83001118